

Osoby noszące nazwisko Zagozda 
 Jan Zagozda (1930–2018) – polski dziennikarz radiowy i popularyzator muzyki

Osoby posługujące się pseudonimem Zagozda 
 Bohdan de Nisau ps. Zdzisław Zagozda (1896–1943) – polski działacz socjalistyczny, komunistyczny i niepodległościowy, uczestnik II i III powstania śląskiego, organizator Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”
 Adam Michnik ps. Andrzej Zagozda (ur. 1946) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. W latach 1968–1989 dysydent i jeden z głównych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Kawaler Orderu Orła Białego